У́лица Аля́бьева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Алябьева — улица во Владимире.
 Улица Алябьева — улица в Москве.
 Улица Алябьева — улица в Рыбинске
 Улица Алябьева — улица в Тюмени.

Украина 
 Улица Алябьева — улица в Донецке.
 Улица Алябьева — улица в Киеве.